Air Italy steht für folgende Fluggesellschaften:
 Air Italy (2005), 2005 gegründete und 2018 aufgelöste Fluggesellschaft
 Air Italy (2018), 2018 gegründete und 2020 aufgelöste Fluggesellschaft